Се́ргиевск — село в Самарской области. Административный центр Сергиевского района и сельского поселения Сергиевск.

География 
Село расположено на правом берегу реки Сок в 4—5 км к северу от посёлка Суходол и в 100 км к северо-востоку от Самары.

Сергиевск и находящиеся в левобережье Сока близлежащие посёлки Суходол, Сургут, Серноводск, Светлодольск образуют скопление населённых пунктов с численностью населения около  тысяч человек.

К посёлку с юга по мосту через Сок подходит автодорога от М5 (вблизи Суходола), продолжающаяся далее на север на Кошки и Челно-Вершины, имеется объездная дорога с западной стороны села (проходит по мосту ниже по реке). От села на запад отходит дорога на Чекалино, Спасское.

На левом берегу Сока находится ж.-д. станция Серные Воды II на ж.-д. ветке Кротовка — Сургут.

История 

Городок-крепость Сергиевск был основан в 1703 году, в 1720-х годах включён в построенную Вторую Закамскую оборонительную линию.

С 1780 года статус уездного города в составе Уфимского наместничества, позднее — заштатный город Бугурусланского уезда Самарской губернии. Население в конце XIX века составляло менее 2 тысяч жителей.

Население

Здравоохранение 
Сергиевская центральная районная больница, главврач Бородулин Сергей Васильевич.

Недалеко от Сергиевска (у посёлка Серноводск) расположен бальнеологический и грязевой курорт Сергиевские Минеральные Воды.

Спорт 
В первенстве России среди футбольных клубов Третьего дивизиона 2015 (регион Приволжье) Сергиевск представляет футбольный клуб «Сергиевск».

Знаменитые уроженцы 
  Михаил Дмитриевич Акутин — Герой Советского Союза.
  Краснов, Николай Петрович — Герой Советского Союза.
  Басин, Борис Григорьевич —  советский военачальник времен ВОВ, полковник, кавалер ордена Жукова, командир сводного полка на историческом параде Победы 1945 года.

Ссылки 
 О селе и районе на сервере областной администрации
 Администрация Сергиевского района

Примечания 

Населённые пункты Сергиевского района
Населённые пункты России, утратившие статус города
Районные центры Самарской области